Die Krasny Wympel (; Roter Wimpel) ist ein Museumsschiff in Wladiwostok. Das Schiff wurde 1910 von der Schiffswerft St. Petersburg als Zweimast-Dampfsegeljacht Admiral Sawoiko, benannt nach dem Admiral Wassili Stepanowitsch Sawoiko, im Auftrag des Generalgouverneurs vom Kamtschatka gebaut und diente der lokalen Verwaltung.

Geschichte 
1911 wurde das Schiff nach Fernost verlegt und dort über zehn Jahre im Passagierverkehr und als Depeschenboot eingesetzt. Als 1917 die Oktoberrevolution ausbrach, war die Admiral Sawoiko eines der ersten Schiffe der Pazifikflotte, die auf Seiten der Revolutionäre in Dienst waren. Mit Beginn des Bürgerkriegs wurde das Schiff von den Weißgardisten in Shanghai beschlagnahmt und für zwei Jahre aufgelegt.

1922 kehrte es nach Wladiwostok zurück und 1923 wurde es in Krasny Wympel umbenannt, mit vier 75-mm-Kanonen ausgerüstet und als Patrouillenboot der Fernost-Marine eingesetzt. Später nahm es an zahlreichen Expeditionen in fernöstlichen Gewässern teil. Im Zweiten Weltkrieg wurde es für militärische Operationen im Pazifik eingesetzt.

Museumsschiff 

Seit der Außerdienststellung am 11. März 1958 liegt die Krasny Wympel als Museumsschiff in Wladiwostok am Kai Nr. 35, direkt vor dem Unterseeboot S-56. An Bord ist ein kleines Museum eingerichtet, in dem viele Dokumente, Fotos und Ausrüstungsgegenstände aus der über hundertjährigen Geschichte des Schiffes gezeigt werden. 2014 wurde es für Reparaturen in ein Trockendock gebracht.

Weblinks 

 Beschreibung des Schiffes (auf englisch)
 Fotos von der Krasny Wympel im Schwimmdock

Yacht
Museumsschiff (Russland)
Militärschiff (Sowjetunion)
Wladiwostok
Militärmuseum in Russland
Marinemuseum
Admiralitätswerft (Sankt Petersburg)